

Patronyme 

 Edward Bagnall Poulton (1856-1943), zoologiste britannique ;
 Jared Poulton (né en 1994), coureur cycliste sud-africain ;
 Mabel Poulton (1901-1994), actrice britannique ;
 Neil Poulton (né en 1963), designer écossais ;
 Raymond Poulton (1916-1992), monteur anglais ;
 Ronald Poulton-Palmer (1889-1915), joueur de rugby à XV anglais.

Toponyme 

 Poulton, village situé dans le Cheshire ;
 Poulton, village situé dans le Gloucestershire ;
 Poulton-le-Fylde, une ville du nord-ouest de l'Angleterre, à dix kilomètres de Blackpool.